

Tramway 
 Ancienne ligne 370A Grammont - Audenarde (SNCV Flandre-Orientale) ;
 Ancienne ligne 370B Grammont - Flobecq (SNCV Flandre-Orientale).

Voir aussi 
  

370